Мейшеду (порт. Meixedo) — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.

 Мейшеду (Браганса) 
 Мейшеду (Вьяна-ду-Каштелу) 
 Мейшеду (Монталегре)